Timilia bezeichnet:
 Timilia (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Timilia (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Timilia (Insel, Sisimiut) (auch Inalugaarserfik), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Timilia (Insel, Upernavik) (Madsen Ø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland